Stephen Henderson peut désigner :
 un acteur et producteur américain, Stephen Henderson (né en 1979) ;

 un footballeur irlandais, Stephen Henderson (né en 1988).